G4, G.4, G-4, G IV, G.IV ou G04 peut faire référence à :

Domaine militaire
 AEG G.IV est un bombardier allemand ;
 Caudron G.4, un bombardier français ;
 HMS G4 un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Onslaught (G04), un destroyer de la Royal Navy ;
 Soko G-4 Super Galeb, un avion militaire d'origine yougoslave.

Lampe électrique 
 Culot g4, un support des lampes électriques standardisé.

Géopolitique 
 Groupe des quatre ou G-4, une alliance entre l'Allemagne, le Brésil, l'Inde et le Japon pour obtenir chacun un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies ;
 le G4, un groupe des pays des quatre États membres de l'Union africaine regroupant Algérie, Afrique du Sud, Ethiopie, Nigeria.

Informatique & télécommunications 
Informatique 
 PowerPC G4, un microprocesseur équipant les ordinateurs ci-dessous :
 desktop :
 Power Mac G4 (AGP) ;
 eMac G4 ;
 iMac G4.
portables :
 PowerBook G4 17" ;
 PowerBook G4 15" ;
 PowerBook G4 12" ;
 iBook G4.

Téléphonie
 G4 ou 4G désigne la Quatrième génération de normes de téléphonie mobile ;
 LG G4, un smartphone de la marque LG.

Médecine 
 Classe ATC G04, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite (G04), d'après la classification internationale des maladies.

Musique 
 G4, un groupe de musique anglais.

Télévision 
 G4 ou G4 TV, une chaîne de télévision américaine spécialisée dans le domaine du jeu vidéo ;
 G4 Canada, chaîne de télévision canadienne, déclinaison de la chaîne américaine.

Toponyme 
 G IV, le sommet Gasherbrum IV dans l'Himalaya.

Transports 
Automobile
 Ginetta G4, un modèle du constructeur britannique Ginetta.

Aviation
 .

Chemin de fer 
 G4 et G4.1 AL 3801 à 3893, une série de locomotives à vapeur.

Route
  Autoroute chinoise G4 reliant Pékin à Hong Kong / Macao ; 
   Route nationale slovène G4, reliant Dravograd à Arja Vas

Voir aussi 
 4G
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres